Črv je lahko:

 Črv, skupna oznaka za večcelične živali z mehkim, valjastim telesom brez okončin
 Črv (priimek), priimek več znanih ljudi
 Črv (računalništvo), oblika škodljive kode